CES poate fi:

 Consiliul Economic și Social, instituție publică din România
 Consumer Electronics Show, expoziție anuală de IT din Statele Unite